In 1929/30 werd het achttiende Westfaals voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De twee reeksen werden herleid naar één reeks. 

VfB Bielefeld werd kampioen en Borussia Rheine vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen bekampten elkaar in knock-outfase en Rheine versloeg eerst Schwarz-Weiß Essen en verloor dan van Düsseldorfer TSV Fortuna 1895. De 8 kampioenen werden in twee groepen van vier verdeeld en Bielefeld werd derde in zijn groep.

Bezirksliga

1. Bezirksklasse

Groep Oost

Groep Zuid

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Westfaals voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1929/30